Het seizoen 2005/06 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 4 september 2005, de laatste speelronde was op 14 mei 2006. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was RKSV Schijndel, dat vorig seizoen kampioen werd. Ook dit seizoen werd RKSV Schijndel kampioen.

Dit seizoen waren drie andere clubs in de Hoofdklasse B aanwezig ten opzichte van het voorgaande seizoen: SV Panningen, VV Papendrecht en SV Triborgh waren gepromoveerd. VV Internos, RKSV Groene Ster en FC Vinkenslag waren vorig seizoen gedegradeerd en daardoor dit seizoen niet meer aanwezig in de Hoofdklasse B.

Teams

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B